Ringeling ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Ringeling (1887–1951), deutscher Schriftsteller
 Hermann Ringeling (* 1928), deutscher Theologe